Де Фриз, Де Фріз () — нідерландське прізвище, станом на 2007 рік — третє за поширеністю в країні.

Відомі носії:

 Адріан де Фриз — нідерландський скульптор;
 Жерар де Фриз — нідерландський філософ XVII століття;
 Hidde Sjoerds de Vries (1645–1694) — нідерландський адмірал;
 Ганс Вредеман де Фриз також Ян де Фриз або Фрідеман де Фриз (1527–1606) нідерландський художник і архітектор;
 Гуго де Фріз (1848–1935) — нідерландський ботанік;
 Густав де Фріз (1866–1934) — нідерландський математик;
 Жером де Фриз (1776–1853) — нідерландський письменник;
 Катрін де Фриз — німецька авторка коміксів;
 Мартін Геррітсон де Фриз — нідерландський мореплавець XVII століття;
 Матіас де Фриз (1820–1892) — нідерландський філолог;
 Стефан де Фриз — нідерландський журналіст;
 Тойн де Фриз — нідерландський письменник;
 Тьєрк Гідден де Фриз (1622–1666) — нідерландський адмірал;
 Ян де Фриз (народився 5 січня 1944) — нідерландський мотогонщик, дворазовий чемпіон світу з шосейно-кільцевих мотогонок серії MotoGP у класі 50cc (1971, 1973).

Див. також 
 Фріс
 Вріс

Примітки

Посилання 
 
Нідерландські прізвища